El pentavocalismo es el uso de cinco letras vocálicas del español,  ⟨a⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨o⟩, ⟨u⟩, en la escritura de las lenguas quechuas, mayormente en el quechua sureño. Este uso de la ortografía española para escribir el quechua y las demás lenguas indígenas estaba extendido en el Perú durante mucho tiempo.  Actualmente, los alfabetos oficiales de dicha lengua incluyen sólo tres grafías vocálicas ⟨a⟩, ⟨i⟩, ⟨u⟩, correspondientes una a cada uno de los fonemas vocálicos diferentes del quechua.  Los sonidos [e] y [o] alófonos de /i/ y /u/ cuando esas vocales están en contacto con una uvular).

En la actualidad, en algunas personas persiste este uso, y la Academia Mayor de la Lengua Quechua, mediante el desconocimiento de la modificación hecha al alfabeto quechua en 1985 como de las publicaciones acreditadas que antecedieron a tal modificatoria.

Referencias

Notas

Bibliografía 
 AMLQ: Diccionario Quechua-Español-Quechua. Cusco: Editorial MERCANTIL E.I.R.Ltda, 1995.
 
 

Lenguas quechuas
Fonología